El TheMIS (Tracked Hybrid Modular Infantry System) es un vehículo terrestre no tripulado (UGV) de la compañía estonia Milrem Robotics.

THeMIS (Sistema de infantería modular híbrido sobre orugas), vehículo terrestre no tripulado (UGV), es un vehículo no tripulado armado basado en tierra diseñado principalmente para aplicaciones militares y está construido por Milrem Robotics en Estonia. El vehículo está destinado a brindar apoyo a las tropas desmontadas sirviendo como plataforma de transporte, estación remota de armas, unidad de detección y eliminación de IED, etc.

El THeMIS se ha integrado con una serie de armas y sistemas de armas que incluyen el FGM-148 Javelin,​ deFNder Medium, protector RWS, IMPACT y el sistema antitanque Brimstone.

Capacidad 
La arquitectura abierta del vehículo le da capacidad para múltiples misiones. El objetivo principal de THeMIS Transport es apoyar la logística en la base y proporcionar reabastecimiento de última milla para las unidades de combate en la línea del frente. Apoya a las unidades de infantería al reducir su carga física y cognitiva, aumentando la distancia de separación, la protección de la fuerza y la capacidad de supervivencia. Los UGV de combate THeMIS brindan apoyo de fuego directo para las fuerzas de maniobra que actúan como un multiplicador de fuerza. Con un sistema de armas controlado a distancia autoestabilizador integrado, brindan alta precisión en áreas amplias, de día y de noche, aumentando la distancia de separación, la protección de la fuerza y ​​la capacidad de supervivencia. Los UGV de combate pueden equiparse con ametralladoras ligeras o pesadas, lanzagranadas de 40 mm, cañones automáticos de 30 mm y sistemas de misiles antitanque. Los UGV THeMIS ISR tienen capacidades avanzadas de recopilación de inteligencia de sensores múltiples. Su objetivo principal es aumentar la conciencia situacional, proporcionar inteligencia, vigilancia y reconocimiento mejorados en áreas amplias y capacidad de evaluación de daños de batalla. El sistema puede mejorar de manera efectiva el trabajo de las unidades de infantería desmontadas, la guardia fronteriza y los organismos encargados de hacer cumplir la ley para recopilar y procesar información sin procesar y reducir el tiempo de reacción de los comandantes. [1][2] THeMIS es capaz de disparar munición de ametralladora convencional o proyectiles de misiles.

Variantes 
THeMIS Cargo está diseñado para apoyar a las tropas desmontadas al llevar todo lo que un soldado normalmente necesitaría llevar.

 Portador de mortero de carga THeMIS
 THEMIS Cargo CASEVAC
 Apoyo de combate THeMIS
 Combate THeMIS con ADDER DM
 Combate THeMIS con PROTECTOR RWS
 Combate THeMIS con deFNder® Medium 
 Combate THeMIS con R400S-MK2-D-HD
 Combate THEMIS con GUARDIAN 2.0
 Combate THeMIS con Hero-120
 THeMIS Observe con el KX-4 LE Titan
 THEMIS con GroundEye

Referencias 

Robots militares